Магоме́д Ахме́дович Муса́лов (род. 9 февраля 1994, с. Хуштада, Цумадинский район, Дагестан, Россия) — российский футболист, защитник клуба «СКА-Хабаровск».

Биография 
Родился 9 февраля 1994 года в с. Хуштада Цумадинского района. Отец — Ахмед Магомедович работает заместителем директора по спортивной работе в «УОР-Дагестан» Каспийска.

Клубная карьера 
С 2000 по 2003 год занимался в Республиканской СДЮШОР, в 2003—2007 — в ДЮСШ «Янтарь» (Новопокровская, Краснодарский край), в 2007—2009 — в школе бразильского футбола (Новороссийск), в 2009—2012 — в интернате ФК «Рубин». С 2012 года — в «Анжи».

В сезонах 2012/13 — 2013/14 играл за молодёжную команду «Анжи» — 47 игр, 1 мяч. В сезоне 2014/15 в составе «Анжи-2» в первенстве ПФЛ забил три гола в 26 матчах. 30 мая 2015 дебютировал в составе «Анжи» в гостевом матче первенства ФНЛ против «Сахалина» (3:0). В Премьер-лиге впервые сыграл 2 апреля 2016 года в матче против «Терека», выйдя на поле с первых минут.

В июне 2018 года перешёл в «Ахмат» на правах аренды. В сезоне 2019/20 играл за «Ахмат», принадлежа грозненскому клубу. 28 июля 2020 года покинул команду.

1 сентября 2020 года подписал контракт с ереванским «Пюником». 1 июня 2022 года Мусалов покинул «Пюник» после истечения срока его контракта. 17 июля 2022 года стало известно о подписании контракта Мусаловым с клубом «СКА-Хабаровск» сроком на один год.

Достижения 
 «Анжи»
 Серебряный призёр Первенства ФНЛ: 2014/15

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Анжи»

Футболисты России
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Анжи-2»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»